Клайд Чандлер (, полное имя Clyde Giltner Chandler; 1879—1961) — американская  и скульптор.

Биография 
Родилась в июне 1879 года в Эвансвилле, штат Индиана, в семье в семье дочери Уильяма и Флоры Гилтнер Чандлер (William W. and Flora A. Giltner Chandler).

В 1883 году семья переехала в Даллас, штат Техас. Искусству Клайд училась у Роберта Ондердонка в Далласе и Сан-Антонио, став протеже скульптора из Остина Элизабет Ней. С 1896 по 1898 год она училась в бостонской Massachusetts Normal Art School (ныне ). С 1898 года она преподавала «Моделирование и рисование от руки» («Modeling and freehand drawing») в колледже St. Mary’s College в Далласе; с 1900 по 1902 год — преподавала в студии вместе с художницей Вивиан Аунспо.

В сентябре 1903 года, получив стипендию Ассоциации искусств Далласа (Dallas Art Association), Клайд Чандлер переехала в Чикаго, где в течение двух лет у Лорадо Тафта в Институте искусств. Когда Тафт отправился в Италию во Флоренцию, она сопровождала его в качестве помощника. В 1906 году она вернулась в Чикаго, где она завершила заказы на скульптуры в Бей-Сити, штат Мичиган, и в Саут-Бенде, штат Индиана. В 1907 году она получила приз за второе место на выставке Chicago Artists' Exposition в Чикагском институте искусств. Она также выставлялась в нём в 1908 и 1909 годах.

В 1912 году выставка State Fair of Texas заключила контракт с Чандлер на создание скульптуры в качестве памятника Сидни Смиту (Sydney Smith) за его многолетнюю службу. В октябре 1916 года cскульптура Gulf Clouds, которую она считала своей лучшей работой, была установлена ​​в . Скульптура из бронзы и серого гранита, также называемая Sydney Smith Memorial Fountain, представляет собой мать и трех дочерей, представляющих особенности географии Техаса. Эта работа, высотой двенадцать футов, диаметром тридцать пять футов и весом пять тонн, была выполнена в Чикаго в период с 1912 по 1916 год. После её установки Клайд Чандлер жила в Чикаго до 1936 года, после чего переехала в Санта-Монику, штат Калифорния, создав там собственную студию.

Умерла 11 июля 1961 года в Санта-Монике, Калифорния.

Библиография 
 Jerry Bywaters. Seventy-Five Years of Art in Dallas: The History of the Dallas Art Association and the Dallas Museum of Fine Arts (Dallas: Dallas Museum of Fine Arts, 1978).
 Diana Church. Guide to Dallas Artists, 1890—1917 (Plano, Texas, 1987).
 Frances Battaile Fisk. A History of Texas Artists and Sculptors (Abilene, Texas, 1928; facsimile rpt., Austin: Morrison, 1986). Esse Forrester-O’Brien, Art and Artists of Texas (Dallas: Tardy, 1935).

Примечания

Ссылки 
 Clyde Chandler (1879—1961)

Скульпторы США